Matzengraben ist ein Gewässername:

 Matzengraben (Untere Steinach), linker Zufluss des Großen Rehbachs (linker Hauptstrang-Oberlauf der Unteren Steinach) bei Triebenreuth, Stadt Stadtsteinach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Matzengraben (Kremnitzbach), rechter Zufluss des Kremnitzbachs (zur Pielach) bei Zendorf, Markt Hafnerbach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Mattengraben
 Matzenbach